Heltzig ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Heltzig (* 1939), deutscher Physiker und Politiker (SPD) 
 Georg Heltzig (1844–nach 1919), deutscher Theaterschauspieler